Лютинский — фамилия. Женская форма — Лютинская.

Известные носители 
Лютинский, Геннадий Анатольевич (1931—2001) — советский и российский художник (конструктор кукол).
Лютинский, Станислав Иванович (1926—2013) — советский и российский учёный в области ветеринарной медицины.

Лютинская 
Лютинская, Лилианна Викторовна (1932—2004) — советский и российский художник (мастер-оформитель кукол).